Alchemy: Dire Straits Live - album glazbenog sastava Dire Straits
Alchemy (album Yngwieja Malmsteena) - album glazbenika Yngwieja Malmsteena
Alchemy (videoigra) - računalna igra